Loßack ist der Familiennachname folgender Personen:
 Angelika Köster-Loßack (1947–2020), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdL
 Dirk Loßack (* 1970), deutscher Schulleiter und Staatssekretär